Satake ist der Familienname folgender Personen:

 Ichirō Satake (1927–2014), japanischer Mathematiker
 Norihisa Satake (* 1947), parteiloser japanischer Politiker und Gouverneur von Akita
 Satake Yoshiatsu (1748–1785), japanischer Daimyō und Maler
 Yoshisuke Satake (1902–2000), japanischer Botaniker

sowie
 Satake (Klan), historische Daimyo-Familie mit Lehen in Akita